Desa Muncar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Muncar (administrativ by i Indonesien, lat -7,37, long 110,62), Jawa Tengah, 
 Desa Muncar (administrativ by i Indonesien, lat -7,16, long 110,15), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar